Futbol Kluby Sjachtar Qaraghandy (, Futbol kluby Sjachter Qaragandy), känd under förkortningarna Sjachtar Qaraghandy eller Sjachtar, är en professionell fotbollsklubb från Qaraghandy i Kazakstan.

Laget grundades 1958, och gick då under namnet Sjachtar.

Meriter 
Premjer Ligasy
Klubben var mästare (2): 2011, 2012.
Silver (2): 1995, 1997

Cupen i fotboll 
 Cupmästare (1) 2013.
Silver (2): 2009, 2010

Placering senaste säsonger

Kända spelare 
  Andrei Finončenko (2001–2016)
  Sergei Zenjov (2019–...)

Referenser

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Fotbollsklubbar i Kazakstan